2s.design – polskie studio wzornictwa przemysłowego specjalizujące się w projektowaniu produktów. W swoich strukturach firma posiada specjalistów od projektowania form wtryskowych, inżynierów, technologów materiałowych oraz projektantów wzornictwa przemysłowego.

Historia 
Biuro projektowe 2s.design zostało założone w 2011 przez Bartosza Wyżykowskiego oraz Jacka Morawskiego; do 2016 roku funkcjonowało jako nieformalny kolektyw projektowy. W 2016 do zespołu projektowego dołączył Piotr Blicharski oraz Adam Morawski.

W 2017 biuro stało się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, funkcje prezesa zarządu objął Piotr Blicharski.

W 2018 firma została uhonorowana nagrodą Red Dot Design Awards za projekt wiatrakowca dla firmy Trendak Aviation.

W 2022 zmieniło nazwę na 2s.design.

Nagrody 
– Red Dot Design Award 2018

– Wygrana w konkursie na Polski samochód elektryczny

– Pierwsza nagroda w konkursie Public Space Design Competition organizowanym przez Union of Designers in Belgium i UrbanStyle

– Nagrodą dodatkową w IX edycji konkursu organizowanego przez OISTAT. Eksperymentalny teatr na wodzie – Berlin

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Warszawie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2011
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością